Иван Степанович Попов:
 Попов, Иван Степанович (1891—1968) — советский медик, доктор наук, профессор.
 Попов, Иван Степанович (1914—1985) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Попов, Иван Степанович (в монашестве Иоанникий; 1883—1942) — епископ Русской православной церкви, епископ Рыбинский, викарий Ярославской епархии.